Galsoft Linux es una distribución GNU/Linux basada en Lubuntu que ofrece un sistema GNU/Linux que se puede ejecutar e instalar de un DVD o de un USB. La distribución está especialmente optimizada para funcionar eficazmente en equipos con pocos recursos de hardware.

Galsoft Linux está diseñado para funcionar con mucha rapidez en equipos portátiles y netbooks con bajos recursos de hardware y 512 MiB o 1 GiB de RAM.

Historia

Origen 
En verano de 2012 la raíz del proyecto "Iniciativa Joven" de la Junta de Galicia, un grupo de jóvenes, que realizó una distribución propia de Linux, ligera, rápida y con todas las aplicaciones necesarias. El resultado fue una distribución Linux personalizada con Lubuntu como base, con todos los drivers y aplicaciones más usadas disponibles y que corre en cualquier tipo de equipo de forma fluida.

A finales de agosto de 2012 el grupo Galsoft comenzó a trabajar en la personalización y creación de una distribución propia de Linux. A principios de septiembre de 2012 se lanzó a "Galsoft Linux 1.0". Debido a las sugerencias de los usuarios, se incluyeron algunas aplicaciones adicionales no incluidas en la versión inicial y soporte para reproducción de vídeos y archivos multimedia, para java y flash en los navegadores Mozilla Firefox y Chromium, además de otros avances que se incluyeron en la nueva versión Galsoft Linux 1.1.

Desarrollo
Durante el proceso de desarrollo, se procuró combinar el núcleo más ligero posible, herramientas de bajos requisitos con las máximas prestaciones posibles, un escritorio estéticamente amigable y unos requisitos de hardware y consumo mínimos. Asimismo, se buscó que el sistema tuviera las traducciones al castellano y el gallego completas.

Galsoft Linux introdujo la posibilidad de trabajar con el formato ODF mediante la última versión de AbiWord. Para la gestión de ventanas se utilizó LXDE, y Krusader para la gestión de ficheiros y el escritorio. Además, muchas de las herramientas utilizadas tenían las traducciones al castellano y el gallego incompletas ─especialmente las de este último─, y también había bastantes aplicaciones que no estaban ni tan siquiera internacionalizadas ─no se podían traducir─, por lo que durante el desarrollo del sistema también se realizaron intensos trabajos de internacionalización y de localización.

Entre las funcionalidades de Galsoft Linux hace falta destacar la elección del Gallego cómo lengua por defecto en el arranque livedvd y en la instalación en el disco duro.

Motivación
La motivación para el desarrollo de esta distribución fue que los estudiantes y mozos en general puedan disponer una distribución Linux ligera que se pueda usar en cualquier PC y las aplicaciones más usadas incluidas.

Instalación
Como casi cualquier distribución de GNU/Linux, Galsoft Linux puede ejecutarse desde el propio medio de instalación como Live DVD, o instalarse en el disco duro. El medio de instalación puede ser un DVD o un dispositivo USB. Además, se puede probar la distribución en una máquina virtual de VirtualBox.

Notas

Véase también

Enlaces externos
Blog de Galsoft Linuxl
Sitio web del proyecto en Sourceforge
Video tutorial de Instalación de Galsoft Linux
Video tutorial de uso Aplicaciones y Synaptic de Galsoft Linux

Distribuciones Linux 
Distribuciones basadas en Ubuntu
Distribuciones GNU/Linux de España